Hanshin (jap. ) setzt sich aus dem zweiten Kanji von Osaka () und dem ersten von Kōbe () zusammen und bezeichnet damit ein zentrales Gebiet in Kansai mit und zwischen beiden Städten.

Das Gebiet zwischen den Stadtzentren Sannomiya (Kōbe) und Umeda (Osaka) wird als Hanshinkan () bezeichnet.

Der Begriff findet sich unter anderem im Namen:
 des Baseballteams Hanshin Tigers,
 der Eisenbahngesellschaft Hanshin Denki Tetsudō mit einer Linie zwischen beiden Städten,
 der Kaufhausgruppe Hanshin Depāto
 mehrerer Stadtautobahnen im Gebiet beider Städte (Hanshin Kōsoku Nr. 1 bis Nr. 17 und Nr. 31) sowie in Kyoto,
 der geläufigen Bezeichnung Hanshin-Awaji-Daishinsai für die große Erdbebenkatastrophe 1995 mit Verwüstungen hauptsächlich im Stadtgebiet von Kōbe und dem Nordteil Awaji-shimas.

Kansai